НСТ — многозначная аббревиатура:
 Настоящее смешное телевидение
 Настоящее страшное телевидение
 Наилучшая существующая технология
 Некоммерческое садоводческое товарищество
 Нейросенсорная тугоухость
 нитросиний тетразолий (используется в медицинском НСТ тесте, спонтанном тесте с НСТ)